Štikapron kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Steinbrunn (kommunhuvudort), Burgenland, Eisenstadt-Umgebung, 
 Steinbrunn (kommun), Burgenland, Eisenstadt-Umgebung, 

Robotskapade Österrikeförgreningar